Internationale Berufsbildungszusammenarbeit steht für:

 Internationale Berufsbildungszusammenarbeit (Deutschland) (IBZ), Konzept des deutschen Bundesministeriums für Bildung und Forschung
 Internationale Berufsbildungszusammenarbeit (Schweiz) (IBBZ), Konzept des Schweizer Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation